Мёдлинг:
 Мёдлинг — окружной центр в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Мёдлинг — округ в Австрии, входит в федеральную землю Нижняя Австрия.
 Мёдлинг — ручей или небольшая река в округе, левый приток Швехата.
 Замок Мёдлинг расположен недалеко от города; сохранились лишь руины.
 «Мёдлинг» (VfB Mödling) — австрийский футбольный клуб, существовавший в 1911—1997 годах.
 «Адмира Ваккер Мёдлинг» — австрийский футбольный клуб.